Kaluraz steht für:
 Kaluraz, Fluss in Rudbar (Verwaltungsbezirk), Provinz Gilan, Iran
 Kaluraz, Herkunftsbezeichnung für archäologische Funde im Tal des Flusses Kaluraz in der Nähe der Stadt Rudbar, Provinz Gilan, Iran, siehe Marlik